Das AEGON Classic 2009 ist ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 8. bis 14. Juni 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Magdaléna Rybáriková und Li Na, das Rybáriková in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black und Liezel Huber in zwei Sätzen gegen Raquel Kops-Jones und Abigail Spears.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Birmingham